Alice Adams – romanzo di Newton Booth Tarkington vincitore del premio Pulitzer 1922
 Alice Adams – film muto del 1923 di Rowland V. Lee
 Primo amore (Alice Adams) – film del 1935 di George Stevens tratto dal romanzo omonimo
 Alice Adams – scrittrice statunitense